Борковский поселковый совет — входит в состав Нововодолажского района Харьковской области Украины.

Административный центр поселкового совета находится в пгт Борки.

История 
 1938 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 пгт Борки 
село Василевское
село Гуляй Поле
село Ключеводское
село Липковатовка

Примечания 

Местные советы (Нововодолажский район)